El Dorado-Raffinerie steht für:

 El Dorado-Raffinerie (Coastal)
 El Dorado-Raffinerie (HollyFrontier)